ESGA steht für 
 die ehemalige École supérieure de guerre aérienne zur Generalstabsausbildung der Französischen Luftstreitkräfte an der École Militaire (Paris)

E-SGA steht für:
 Europäisierung der satellitengestützten Aufklärung

ES-GA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Autonomen Gemeinschaft in Spanien

Siehe auch:
 ESCA
 ESKA

Abkürzung